Ostrowy (powiat Działdowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in het district Działdowski
 Ostrowy (powiat Szczycieński), een dorp in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in het district Szczycieński
 Ostrowy (Groot-Polen), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in het district Koniński
 Ostrowy (Łódź), een dorp in het Poolse woiwodschap Łódź, in het district Kutnowski
 Ostrowy (gmina Gozdowo), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in het district Sierpecki, in de gemeente Gozdowo
 Ostrowy (gmina Zawidz), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in het district Sierpecki, in de gemeente Zawidz
 Ostrowy (powiat Wyszkowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in het district Wyszkowski
 Ostrowy (powiat Zwoleński), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in het district Zwoleński
 Ostrowy (Pommeren), een dorp in het Poolse woiwodschap Pommeren, in het district Chojnicki